Dereli (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Dereli (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Dereli